

Geografia 
 Linari – frazione del comune italiano di Barberino Tavarnelle, in Toscana
Castello di Linari
 Linari di Rubbiana – frazione del comune italiano di Greve in Chianti, in Toscana
 Linari – frazione del comune italiano di Sovicille, in Toscana
 Linari di Cerreto – frazione del comune italiano di Cerreto Guidi, in Toscana

Persone 
Elena Linari (1994) – calciatrice italiana
Francesca Noemi Linari (2001) – ginnasta italiana 
Lucia Linari (1934-2021) – cestista italiana
Pietro Linari (1896-1972) – ciclista italiano

Altro 
Linari – famiglia italiana nella valle del Lamone